Анимас Трухано има више значења:

 Општина Анимас Трухано (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Анимас Трухано (Анимас Трухано, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику